Labudovi (Cygnus), rod ptica iz porodice patki
 Labud (zviježđe) (Cygnus), zviježđe sjevernog neba
 Cygnus (svemirska letjelica), svemirska letjelica bez ljudske posade